Dědic může být:

obecně
 dědic – fyzická nebo právnická osoba, na kterou přešla práva a závazky zůstavitele. 

příjmení osob
 Karel Dědic – sociálně demokratický politik.
 Martin Dědic – lobbista a manažer.

Podobné příjmení 
 Dědič

Rozcestníky - příjmení